AOT steht für:
 Ahead-of-Time, siehe Ahead-of-time-Compiler
 Airports of Thailand, ein Flughafenbetreiber
 Altorientalische Texte zum Alten Testament, hrsgg. Hugo Gressmann
 Attack on Titan, eine Manga- und Animeserie
 Autokurse Oberthurgau, ein Verkehrsbetrieb in der Ostschweiz 
 Flughafen Aosta (IATA-Code), italienischer Flughafen

aot steht für:
 Atong (sinotibetische Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bodo-Koch-Sprachen

.aot steht für:
 Dateiendung von Dateien des Application Bindery Object

Siehe auch:
 AOT40

Abkürzung